Марья́новка () — село,
Марьяновский сельский совет,
Михайловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323384401. Население по переписи 2001 года составляло 518 человек.

Является административным центром Марьяновского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Николаевка,
Молодёжное,
Новониколаевка,
Александровка,
Подгорное и
Сладкое.

Географическое положение 
Село Марьяновка находится на расстоянии в 0,5 км от села Новониколаевка и в 3-х км от села Новобогдановка (Мелитопольский район).
Рядом проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Фёдоровка в 4-х км.

История 
 1825 год — дата основания как село Кронсфельд (по другим данным Нойе Нумер) немцами-колонистами.
 1945 году переименовано в село Марьяновка.

Экономика 
 «Независимость», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания